Zerbo bezeichnet:

 Zerbo (Lombardei), einen Ort in der italienischen Provinz Pavia

Zerbo ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Zerbo (* 1943), Erzbischof von Bamako
 Joseph Ki-Zerbo (1922–2006), afrikanischer Historiker und Politiker
 Lassina Zerbo (* 1963), burkinischer Politiker, Ausführender Sekretär der Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen
 Saye Zerbo (1932–2013), Staats- und Regierungschef von Obervolta